— японский профессиональный сумоист из Сетоути, Кагосима. Он дебютировал в июле 2011 и достиг макуути в июле 2018. Высший ранг — сэкивакэ. Он относится к школе Тацунами-бэя. Мэйсэй использует в качестве сиконы настоящее имя, что необычно для сумоистов подобного уровня.

Детство 
Мэйсэй родился в Сетоути, посёлке на Осима, одном из островов Рюкю. Он начал заниматься сумо в возрасте пяти лет при поддержке отца и других членов семьи. Когда его начальная школа закрыла программу сумо, он вступил в клуб сумо в соседнем городе и в шестом классе выиграл Всеяпонский турнир по сумо для начальных школ. Он перешел в среднюю школу Камогава и участвовал в национальных чемпионатах, но больше не побеждал. Хотя он подумывал о поступлении в старшую школу, он последовал совету отца и бросил учебу в возрасте 15 лет, чтобы продолжить карьеру в профессиональном сумо.

Карьера

Ранняя карьера 
В 2011 году Мэйсэй присоединился к школе Тацунами-бэя, где его взяв под опеку бывший комусуби Асахиютака. В отличие от большинства начинающих борцов, которые начинают свою карьеру под своей фамилией, он взял свое имя в качестве сиконы. В июле 2011 года, незадолго до своего шестнадцатилетия, он начал профессиональную карьеру и добился четырёх побед в семи боях в дивизионе дзёнокути, что обеспечило ему повышение до дзёнидана. Результат 5:2 в ноябре позволил ему перейти в четвертый дивизион сандаммэ, но в январе 2012 года он выиграл только два матча и вернулся в дзёнидан. Он вернулся в сандаммэ после результата 6:1 в марте 2012 года, а серия катикоси (превышение числа побед над числом поражений) позволила ему перейти в макусита (третий дивизион) в январе 2013 года. Перейдя несколько из сандаммэ в макусита и обратно, он утвердился в высшем дивизионе и начал стабильно двигаться вверх. В сентябре 2016 года при счете 4:3 в ранге 3-го макусита он впервые был переведен во вторую категорию дзюрё. Он вернулся в макусита после результата 5:10 в ноябре, но снова был переведен в дзюрё после двух последовательных катикоси. Благодаря серии хороших результатов он вышел в лидеры второго дивизиона, а в мае 2018 года с результатом 10:5 в дзюрё он был переведен в дивизион макуути.

Карьера в макуути 

В своем первом турнире в высшем дивизионе Мэйсэю было присвоено звание 16-го маэгасира. Его кэсё-маваси с изображением восходящего над морем солнца было вышито Миюки Танакой, среди предыдущих клиентов которой был Тиёнофудзи. Он одержал шесть побед, включая победы над Хокутофудзи и Тиёмару, но вернулся в класс дзюрё. Девять побед в дзюрё 2 позволили ему вернуться в высший дивизион в ноябре 2018 года, когда он добился результата 9:6, включая победы над Тиёмару и Оносё. В январе он имел результат 6:7 на 13 день, но добился катикоси, победив Ёсикадзэ и Оносё в двух последних поединках. В марте 2019 года он выиграл девять из его четырнадцати поединков, включая победу над экс-одзэки Котосёгику на 13-й день. В следующем турнире, впервые достигнув звания 7-го маэгасира, он проиграл первые три боя, но выиграл десять из оставшихся двенадцати матчей, включая победу над Тотиносином. Он достиг звания 2-го маэгасира в ноябре 2019 года.

28 декабря во время тренировки в своей школе Мэйсэй повредил мышцу на левом плече. Он принял участие в турнире января 2020 года, но выбыл на 8 день, одержав единственную победу. Ему не удалось добиться катикоси в марте 2020 года в ранге 17-го маэгасира, и он был понижен до дзюрё. В июле 2020 года он выиграл чемпионат дзюрё, что позволило ему вернуться в макуути. После нескольких хороших выступлений, когда к марту 2021 года он поднялся до 3-го маэгасира, он добился результата 10:5, и получил свой первый специальный приз. В июле 2021 года он дебютировал в санъяку в звании комусуби. Он был первым борцом из школы Тацунами, достигшим этого звания после Томонохана в 1994 году.

Стиль боя 
Мэйсэй предпочитает техники ёцу, которые включают захват маваси противника, и хидари-ёцу — левый внутренний захват. Его наиболее распространенный кимаритэ — ёрикири.

Примечания 

Сэкивакэ
Борцы сумо из Японии
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1995 году